Maria Sapieha (działaczka charytatywna)
 Maria Krystyna Sapieha